Robert Lang (1840-1908) – angielski krykiecista
 Robert Lang (1934–2004) – angielski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Robert J. Lang (ur. 1961) – amerykański fizyk, origamista
 Robert Lang (ur. 1970) – czeski hokeista
 Robert Lang – właściciel wytwórni Robert Lang Studios